Duvet steht für:
 eine andere Bezeichnung für Federbett

Duvet ist der Familienname folgender Personen:
 Jean Duvet (* 1485; † nach 1562), Goldschmied und Kupferstecher in der Renaissance im Burgund